Kapanga kan syfta på följande:

 Kapanga (djur), ett släkte spindlar
 Kapanga (territorium), ett område i Kongo-Kinshasa